Амазо́нас () — название, производное от  — реки Амазонка:
 Амазонас — крупнейший штат в Бразилии.
 «Амазонас» — оперный театр в Манаусе.
 «Амазонас» — футбольный клуб из Манауса.

Амасонас 
 Амасонас — департамент в Колумбии.
 Амасонас — один из штатов Венесуэлы.
 Амасонас — один из регионов Перу.

Амазонки 
 «» — венесуэльский телесериал 1985 года.
 «Амазонки» — мексиканский телесериал 2016 года.

См. также 
 Амазония
 Амазонка (значения)
 Дождевые леса Амазонии